Kaiser-Wilhelm-Gymnasium ist der Name folgender Schulen:

 Kaiser-Wilhelm-Gymnasium in Köln, siehe Friedrich-Wilhelm-Gymnasium (Köln)
 Kaiser-Wilhelm-Gymnasium in Aachen, siehe Einhard-Gymnasium
 Kaiser Wilhelms-Gymnasium in Frankfurt am Main, siehe Freiherr-vom-Stein-Schule (Frankfurt am Main)
 Kaiser-Wilhelm-Gymnasium in Hannover, siehe Kaiser-Wilhelm- und Ratsgymnasium Hannover
 Kaiser-Wilhelm-Gymnasium in Osterode in Ostpreußen
 Kaiser-Wilhelm-Gymnasium in Trier, siehe Max-Planck-Gymnasium (Trier)
 Kaiser-Wilhelm-Realgymnasium in Berlin, siehe Friedrich-Wilhelms-Gymnasium (Berlin)

Siehe auch:
 Wilhelm-Gymnasium
 Wilhelmsgymnasium